Die Marathenkriege waren drei kriegerische Auseinandersetzungen zwischen der Britischen Ostindien-Kompanie und Maratha.

 Erster Marathenkrieg (1775–1782)
 Zweiter Marathenkrieg (1803–1805)
 Dritter Marathenkrieg (1817–1818)